Heinz Stroh ist dern Name von:

* Heinz Stroh (Autor) (1899–1952), deutscher Journalist und Schriftsteller
 Heinz Stroh (Mediziner) (1918–1973), deutscher Mediziner